Меморіал Івана Глінки () — 27-й міжнародний юніорський хокейний турнір, що пройшов у двох містах: чеському Бржецлаві та столиці Словаччини Братислава, з 7 по 12 серпня 2017 року.

Учасники

Група А

Група Б

Груповий етап

Група А  Бржецлав

Група В  Братислава

Фінальний раунд

Матч за 7-е місце

Матч за 5-е місце

Півфінали

Матч за третє місце

Фінал

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Меморіал Івана Глінки 2017  
 Меморіал Івана Глінки 2017 на hockeyslovakia.sk  

2017
2017 у хокеї з шайбою
Серпень 2017
2017 у словацькому спорті